De Gazet van Antwerpen Trofee 1999-2000 begon op 11 november in Niel en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 13 februari. De Trofee telt dit jaar 6 crossen. De eindwinst was voor de Belg Arne Daelmans.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

1999-2000
Veldrijden in 1999
Veldrijden in 2000